Der Name Lothian bezeichnet:

 ein historisches Land im Südosten Schottlands, das nach einem König Lot benannt war
 davon abgeleitet Lothian (Schottland), eine von 1975 bis 1996 bestehende schottische Region
 Lothian (Automarke), eine ehemalige britische Automobilmarke
 Lothian (Wahlregion), eine Wahlregion für das Schottische Parlament

Siehe auch:
 East Lothian (Haddingtonshire, gälisch Lodainn an Ear), Unitary Authority in Schottland
 West Lothian (Linlithgowshire, gälisch Lodainn an Iar), Unitary Authority in Schottland
 Midlothian (gälisch Meadhan Lodainn, seltener auch Edinburghshire), Unitary Authority in Schottland
 Philip Kerr, 11. Marquess of Lothian (1882–1940), britischer Politiker, Journalist und Diplomat
 Michael Kerr, 13. Marquess of Lothian (* 1945), britischer Politiker, siehe Michael Ancram